Range steht für:
 mundartlich, übertragen: wildes oder unartiges Kind, siehe Range 
 Range (Analysemuster), Analysemuster für Software
 range, Spannweite in der Statistik, siehe Spannweite (Statistik)
 Nordrange, Häfen an der Nordsee 
 ARAG (Range), geographisches Gebiet mit den Häfen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen und Gent
 Range, Unterlauf des Wäschebachs, rechter Zufluss der hier noch Wäster genannten Wester in Warstein, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Range ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Range (Alabama)
 Range (Ohio)
 Range (Oklahoma)
 Range (Tennessee)
 Range (Wisconsin), im Polk County
 Range Line, Indiana

Range ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Range (* 1955), deutscher Journalist und Autor
 Erik Range, eigentlicher Name von Gronkh (* 1977), deutscher Webvideoproduzent, Journalist, Spieleentwickler und Musiker
 Friederike Range (* 1971), deutsche Verhaltensforscherin
 Harald Range (1948–2018), deutscher Jurist
 Heidi Range (* 1983), britische Sängerin
 Heinrich Range (1829–1894), deutscher Turnpädagoge
 Jochen Dieter Range (* 1941), deutscher Baltist
 Martin Range (1634–1688), deutscher Jurist und Historiker, siehe Martin von Rango 
 Paul Range (1879–1952), deutscher Geologe und Paläontologe
 Rosslyn Range (* 1933), US-amerikanischer Weitspringer

Siehe auch:
 Die Berliner Range
 Rang
 Rangen (Begriffsklärung)